Емилия Юлиана фон Барби-Мюлинген (; * 19 август 1637, дворец Хайдексбург, Рудолщат; † 3 декември 1706, Рудолщат) е графиня от Барби-Мюлинген в Саксония-Анхалт, прочута поетеса на църковни песни и чрез женитба графиня на Шварцбург-Рудолщат.

Биография 

Тя е дъщеря на граф Албрехт Фридрих фон Барби-Мюлинген (1597 – 1641) и съпругата му графиня София Урсула фон Олденбург-Делменхорст (1601 – 1642), дъщеря на граф Антон II фон Олденбург-Делменхорст и Сибила Елизабет фон Брауншвайг-Даненберг (1576 – 1630). (1576 – 1630), дъщеря на херцог Хайнрих фон Брауншвайг-Люнебург-Даненберг.

През Тридесетгодишната война нейната фамилия живее при граф Лудвиг Гюнтер I фон Шварцбург-Рудолщат (1581 – 1646) в дворец Хайдексбург в Рудолщат. След смъртта на нейните родители тя е осиновена от граф Лудвиг Гюнтер I.

Емилия Юлиана пише около 600 църковни песни. Нейната песен Wer weiß, wie nahe mir mein Ende е обработена от Йохан Себастиан Бах в три кантата.

Фамилия 
Емилия Юлиана се омъжва на 7 юли 1665 г. за братовчед си имперския граф Алберт Антон фон Шварцбург-Рудолщат (1641 – 1710). Те имат две деца:
 Лудвиг Фридрих I (1667 – 1718), княз на Шварцбург-Рудолщат, граф на Хонщайн, женен 1691 г. за принцеса Анна София фон Саксония-Гота-Алтенбург (1670 – 1728)
 Албертина Антония (*/† 1668)

Произведения 
 Geistliche Lieder. Rudolstadt 1683
 Geistliches Weiber-Aqua-Vit, Das ist, Christliche Lieder und Gebete, Vor, bey und nach Erlangung Göttlichen Ehe-Segens, Wie auch Bey andern darbey sich begebenden Fällen zu gebrauchen: Aus Landes-Mütterlichen Hertzen, Mund und Hand Ihren Landes-Kindern zu erwünschter, kräftiger Erbauung aus Gottes H. Wort zubereitet und mit getheilet. Rudolstadt: Fleischer, 1683
 Tägliches Morgen-Mittags-und Abendopfer. Rudolstadt 1685
 Allerley Specerey Zum süssen Geruch Für dem Herrn, Das ist: Geistliche Reim-Gebet-und Seufftzerlein: Für all und jede Personen, auf allerhand im gemeinen Leben fürfallende Begebenheiten gerichtet. Rudolstadt: Urban, 1714
 Kühlwasser In grosser Hitze des Creutzes und der Trübsal, Oder Christliche Creutz-Lieder, Gebet und Sprüche. Rudolstadt 1685, 2. Aufl. 1714
 Der Freundin des Lammes Geistlicher Braut-Schmuck Zu Christlicher Vorbereitung Auf die Hochzeit des Lam[m]es: In Lieder, Gebete und Seuffzer abgefasset und mitgetheilet; Mit einem Vorbericht, In welchem von dem Liede: Wer weiß, wie nahe mir mein Ende: Nöthige Erinnerung geschiehet. Leipzig: Gollner, 1714
 Der Freundin des Lammes geistlicher Braut-Schmuck: welcher von derselben zu christlicher Vorbereitung auf die Hochzeit des Lammes, in Lieder, Gebete und Seuffzer verfasset, und im Jahr 1714. zum erstenmahl zum Drucke übergeben, auf Verlangen aber … vermehret und in Ordnung gebracht worden. Rudolstadt: Löwe, 1742
 Der Freundin des Lammes … Theil 1, Benebst einem Vorbericht, in welchem von dem Liede: Wer weiß wie nahe mir mein Ende &c. nöthige Erinnerung geschiehet. 1742
 Der Freundin des Lammes … Theil 2, Der Freundin des Lammes täglicher Umgang mit Gott. 1742
 Beicht-und Abendmahlsbüchlein: Aus den Buss-und Comunion-Andachten. Berlin: W. Schultze, 1870
 Allerhand poetische Gedancken. 1702 – 06

Литература 
 Julius Leopold Pasig: Der Gräfin Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt geistliche Lieder: in einer Auswahl nach dem Originaltext; zugleich mit einer kurzen Lebensbeschreibung der Verfasserin. Halle: Fricke 1855
 Susanne Schuster: Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt und Ahasver Fritsch: Eine Untersuchung zur Jesusfrömmigkeit im späten 17.Jahrhundert. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2006. ISBN 3-374-02394-0 Verlagsmeldung 
 Bernhard Anemüller: Aemilie Juliane, Gräfin zu Schwarzburg-Rudolstadt. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 127.
 Paul Gabriel: Aemilie Juliane, Gräfin zu Schwarzburg-Rudolstadt. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 90 (Digitalisat).
 Friedrich Wilhelm Bautz: ÄMILIE JULIANE Reichsgräfin von Schwarzburg-Rudolstadt. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 1, Bautz, Hamm 1975. 2., Hamm 1990, ISBN 3-88309-013-1, Sp. 46 – 47.
 „Barby“, in: Helga Wäß, „Form und Wahrnehmung mitteldeutscher Gedächtnisskulptur im 14. Jahrhundert. Ein Beitrag zu mittelalterlichen Grabmonumenten, Epitaphen und Kuriosa in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Nord-Hessen, Ost-Westfalen und Südniedersachsen“, „Katalog ausgewählter Objekte vom Hohen Mittelalter bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts“, Bristol u.a. 2006, S. 51 – 63. ISBN 3-86504-159-0
 Horst Fleischer: Die Grafen von Schwarzburg-Rudolstadt: Albrecht VII. bis Albert Anton, Rudolstadt 2000, ISBN 3-910013-40-6

Източници

Външни препратки 

 Æmilie Juliane von Barby-Mühlingen, Ökumenische Heiligenlexikon
 Ämilie Juliane, Reichsgräfin von Schwarzburg-Rudolstadt, geborene Gräfin zu Barby-Mühlingen, Fembio.org
 Biografie
 Barby family 
 Die Grafen und Fürsten von Schwarzburg
 Schwarzburg family, genealogy.euweb.cz

Германски поети
Църковна музика
Графове в Германия
Арнщайн (род)
Шварцбурги
Родени през 1637 година
Починали през 1706 година
Жени